Kämmersdorf steht für:
 Kämmersdorf, Kreis Elbing, Westpreußen, seit 1945: Komorowo Żuławskie im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kämmersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Komorniki (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kämmersdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Komorowo (Łukta) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Kammersdorf